Pistolet szybkostrzelny z 25 m był jedną z czterech konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948. Zawody odbyły się w dniu 4 sierpnia 1948 roku. Uczestniczyło w nich 59 zawodników z 22 państw.

Zawodnicy oddawali 60 strzałów w 2 rundach po 30 strzałów. Każda runda składała się z 6 serii po 5 strzałów. W pierwszych 2 seriach cel był widoczny przez 8 sekund, w kolejnych zaś przez 6 i 4 sekundy. Celem była tarcza o sylwetce mężczyzny o wysokości 160 cm i szerokości 45 cm. 

Pierwszeństwo w ustalaniu kolejności zawodników stanowiła liczba trafionych celów, w następnej kolejności o miejscach decydowały punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 600.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948